Колонија ел Молино има више значења:

 Колонија ел Молино (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Молино, Салесијано (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику